Bundespolizei puede estar haciendo referencia a:

 Bundespolizei (Alemania), la Policía federal de Alemania.
 Bundespolizei (Austria), la Policía federal de Austria.